Il singolare  del Peugeot Tennis Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Gastão Elias era il detentore del titolo, ma quell'anno non partecipò.

Agustín Velotti ha battuto in finale contro Blaž Rola 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Thiemo de Bakker (secondo turno)
  João Souza (primo turno)
  Diego Schwartzman (secondo turno)
  Alejandro González (secondo turno)

<li>  Paul Capdeville (primo turno)
<li>  Guido Andreozzi (secondo turno)
<li>  André Ghem (primo turno)
<li>  Guilherme Clezar (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Peugeot Tennis Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013